Literatuur
 Alceste, een karakter in The Legend of Good Women door Chaucer
 Alceste, een karakter in Le Misanthrope door Molière

Opera
Alceste (Lully) (1674), opera van Jean-Baptiste Lully
Alceste (Handel) (1750), opera van George Frideric Handel
Alceste (Gluck) (1767), opera van Christoph Willibald Gluck
Alceste (Schweitzer) (1773), opera van Anton Schweitzer
Alceste (1768), opera van Pietro Alessandro Guglielmi
Alceste (1922), opera van Rutland Boughton

Zie ook 
 Alkestis  (Latijn:Alcestis) (doorverwijspagina)